Юминов:

 Юминов, Игорь Иванович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Юминов, Сергей Николаевич (род. 1970) — российский футболист.